Daniel Telser – ex calciatore liechtensteinese
 Karin Telser – ex pattinatrice artistica su ghiaccio italiana
 Martin Telser – ex calciatore liechtensteinese